Gerald Posner (1954-) est un journaliste d'investigation et écrivain américain.
 Laura Posner Perls (1905 - 1990) est une psychologue allemande.
 Mike Posner (1988-), est un chanteur et producteur de musique américain.
 Richard Posner (1939-) est actuellement Juge pour la cour d’appel du septième circuit.
 Eric Posner (1965 - ) est un professeur de droit à la faculté de droit de l'Université de Chicago, fils du précédent.
 Ruth Posner (1933-) actrice britannique.